Кубок Бразилии по футболу 1989 () — 1-й розыгрыш Кубка Бразилии по футболу, организуемого Бразильской конфедерацией футбола. Он начался 19 июля и завершился 2 сентября 1989 года. В турнире приняли участие 32 команды — 22 чемпиона и 10 серебряных призёров чемпионатов штатов предыдущего, 1988 года.

Обладателем Кубка стал «Гремио», обыгравший в финале «Спорт» со счётом 2:1 по сумме двух матчей. Вместе с титулом клуб получил право участвовать в Кубке Либертадорес 1990.

Формат 
Первый розыгрыш Кубка Бразилии включал в себя пять стадий: первый этап, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, состоящий их двух матчей. На каждой стадии команды проводили по два матча: дома и в гостях. Победителем пары становилась команда, забившая по сумме двух матчей наибольшее количество мячей.

Участники

Первый этап

1/8 финала 

1:  «Гремио» выиграл ответный матч из-за пропуска «Миксто».

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Первый матч

Ответный матч

«Гремио» побеждает с общим счётом 2:1.

Ссылки 
 Кубок Бразилии 1989 на Futpedia.globo.com 

Футбол в Южной Америке в 1989 году
Кубок Бразилии по футболу
Спорт в Бразилии в 1989 году